Пламондо́н () — франкоязычная фамилия и топоним. Известные носители:

Фамилия 
  (, 1804—1895) — канадский художник.
  (, род. 1957) — канадский академик.
  (, род. 19??) — канадская кантри-певица.
 Пламондон, Джерри (род. 1925) — канадский хоккеист.
  (, род. 19??) — технический писатель.
 Джозеф Пламондон (, 1862—1933) — основатель города Пламондон.
  (, род. 19??) — активист.
  (, 1785—1828) — канадский адвокат.
 Луи Пламондон (род. 1943) — канадский политик, младший брат Люка Пламондона.
 Люк Пламондон (род. 1942) — канадский поэт-песенник, старший брат Луи Пламондона (политика).
  (, род. 1931) — канадский сенатор.
  (, 1823—1900) — канадский судья.
 Пламондон, Родольф (, 1875—1940) — канадский певец.

Топоним 
  — канадский город в провинции Альберта.
  — станция метро Монреаля.

См. также 
 Dion chante Plamondon — музыкальный альбом певицы Селин Дион, автор песен которого — Люк Пламондон.